Бадминтон на XXVI Летних Олимпийских играх

Медалисты

Страны 

Условные очки считаются по схеме: 1 место — 7, 2 место — 5 … 6 место — 1.

Результаты 
Победители поединков выделены жирным, медалисты — цветом медали

Женщины. Одиночный разряд

1/4 финала

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Женщины. Парный разряд

1/4 финала

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Мужчины. Одиночный разряд

1/4 финала

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Мужчины. Парный разряд

1/4 финала

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Микст

1/4 финала

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Навигация 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1996
1996 год в бадминтоне
Бадминтон в США